Tsimihety peut désigner :
les Tsimihety, un peuple du nord de Madagascar
le tsimihety, un dialecte du malgache